La plaza María Agustina es una plaza de la ciudad de Castellón de la Plana. Es una plaza que hace función de rotonda de las calles y avenidas que desembocan o comienzan en ella.

Historia 
Hasta noviembre de 2004, la plaza era una de las pocas glorietas de circunvalación giratoria de Europa en que el tráfico iba al contrario que el resto. Esta singularidad hizo que 
se convirtiera en uno de los hitos populares de la ciudad.

La plaza María Agustina se construye en 1886, durante el Sexenio Democrático. Debe su nombre a María Agustina, una esclava negra liberada que trabajó de sirvienta en casa de la condesa de Pestagua. Vivía esta familia en la llamada Casa Grande (actual sede de sindicatos) y debido a que era una mujer dotada de las mayores virtudes morales y muy querida por sus vecinos, dieron estos de un modo espontáneo su nombre a la plaza. En esta época de crisis económica, en Castelló de la Plana se decide, para dar trabajo a los jornaleros, emprender una serie de obras civiles: trasladar el cementerio al otro lado del río, construir en su lugar el Parque Ribalta y levantar la plaza María Agustina al final de la calle Mayor, en el cruce de caminos conocido como "El Toll".

El giro natural de los caminos que en la plaza confluían era en la dirección de las agujas del reloj. Cuando comienza el tráfico automovilístico en la ciudad, se respeta este sentido de giro de forma natural.

En 2004 el Ayuntamiento de Castellón decide invertir el giro tradicional de la plaza María Agustina. El 24 de noviembre de 2004 el tráfico de la plaza giro por primera vez como el del resto de glorietas de circunvalación giratoria. Se pone fin así, después de décadas de tradición, a una de las particularidades más características de la ciudad.

Localización 
La plaza es un punto neurálgico de la Capital de la Plana, ya que se encuentra en pleno centro urbano, pero muy próxima a las nuevas zonas de expansión. Se sitúa en la zona centro-norte de la ciudad, siendo un importante punto de paso tanto de vehículos como de peatones

Observaciones

Elementos de interés 

El más importante, es el Ficus centenario, situado en el extremo sur de la plaza, en una gran maceta con los escudos de los partidos judiciales de la Provincia de Castellón en cerámica.
En la esquina con la calle Gobernador está instalada una escultura en bronce del artista africano Jean-Luc Bambara que representa a unos músicos.

Edificios de interés 
Iglesia de la Purísima Sangre: Su interior es neobarroco (se reconstruyó después de la Guerra Civil en estilo barroco).
Edificio de los Sindicatos.
Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Castellón.
Palacio de la Diputación Provincial, cuya fachada principal no recae en esta plaza, pero si una fachada lateral.

Notas y referencias 

Maria agustina